

Австралия 
 Беллингхем (Австралия) — небольшое поселение на острове Тасмания.

США 
 Беллингхем (Массачусетс) — город в штате Массачусетс
 Беллингхем (Миннесота) — город в штате Миннесота
 Беллингхем (Вашингтон) — город в штате Вашингтон.